De fato – opera di Alberto Magno
 De fato – opera di Alessandro d'Afrodisia
 De fato – opera di Marco Tullio Cicerone
 De fato – opera di Marco Minucio Felice
 De fato – opera dello Pseudo-Plutarco